

Alimenti 
Marie – tipo di biscotto da tè

Cinema 
Una donna, una storia vera (Marie) – film del 1985 diretto da Roger Donaldson
Marie – film del 1994 diretto da Marian Handwerker

Geografia 
 Marie – comune del dipartimento delle Alpi Marittime in Provenza-Alpi-Costa Azzurra
Marie – comune degli Stati Uniti in Arkansas

Letteratura 
Marie – romanzo di H. Rider Haggard del 1912

Musica 
 Marie – EP di Rachele Bastreghi

Onomastica 
 Marie – variante del nome proprio di persona femminile Maria